Chimezie Metu (né en 1997), joueur américano-nigerian de basket-ball ;
 Obinna Metu (né en 1988), athlète nigérian spécialiste du sprint. 

 Metu (Éthiopie), ville de la région Oromia, chef-lieu de la zone Illubabor ;
 Metu Zuria, le district environnant la ville précédente ;
 la circonscription de Metu, circonscription législative de l’État fédéré Oromia.